Kusha bezeichnet:

 eine der sechs Schulen des japanischen Buddhismus der Nara-Periode, siehe Kusha-shū
 Kusha (Ramayana), im indischen Epos Ramayana einen Sohn von Rama und Sita

Siehe auch:
 Kuscha, Kusa